Danaë eller Danaë kan syfta på: 

 Danaë – en prinsessa i den grekiska mytologin
 Danae (djur) – ett skalbaggssläkte
 Danae (växter) – ett släkte av växter
 61 Danaë – en asteroid

Personer
 Danae (hetär) (200-talet f.Kr.), en grekisk hetär

Målningar 
Danaë (Blanchard) – två målningar attribuerade till Jacques Blanchard
Danaë (Gossaert) - en målning av Jan Gossaert från 1527
Danaë (Correggio) – en målning av Correggio från cirka 1531
Danae (Artemisia Gentileschi) – en målning av Artemisia Gentileschi från cirka 1612
Danaë (Orazio Gentileschi) – en målning av Orazio Gentileschi från cirka 1623
Danaë (Klimt) – målning av Gustav Klimt från 1907
Danaë (Rembrandt) – en målning av Rembrandt från  1636
Danaë (Tintoretto) – målning av Tintoretto från cirka 1570
Danaë (Tizian) – en serie målningar av Tizian
Danaë och guldregnet – målning av Adolf Ulrik Wertmüller från 1787